Kokubunji () steht für:
 Kokubun-ji, Tempelart in Japan

Orte in Japan:
 Kokubunji (Kagawa)
 Kokubunji (Tokio) 
 Kokubunji (Tochigi)